Lebič je lahko: 

 Lebič, priimek več znanih ljudi
 Lebič, nevihtni veter